Il doppio del torneo di tennis JSM Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Paul Goldstein e Jim Thomas che hanno battuto in finale Mike Bryan e Bob Bryan 6-7, 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Mike Bryan /  Bob Bryan (finale)
 Jeff Coetzee /  Grant Stafford (semifinali)

 David DiLucia /  Geoff Grant (primo turno)
 James Greenhalgh /  Marcos Ondruska (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1999